FRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Friday Harbor (Washington) (Stati Uniti)